Пограни́чный — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Пограничный — агрогородок в Берестовицком районе Гродненской области.

Россия 
 Пограничный — посёлок в Приаргунском районе Забайкальского края.
 Пограничный — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Пограничный — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Пограничный — посёлок в Афанасьевском районе Кировской области. 
 Пограничный — посёлок в Серпуховском районе Московской области.
 Пограничный — посёлок городского типа в Приморском крае, административный центр Пограничного района.
 Пограничный — посёлок в Хвалынском районе Саратовской области.
Пограничный — до 1964 г. название села Рассказово в Ханкайском районе Приморского края.

Реки 
 Пограничный — река в Магаданской области, приток Омчана, притока Детрина.

Другое 
 Пограничный — щитовидный вулкан в центральной части полуострова Камчатка.
 Пограничный — белорусский остров на реке Западный Буг возле Бреста.

См. также 
 Пограничная
 Пограничное
 Пограничный 1-й
 Пограничный городок
 Пограничный район
 Пограничный сельсовет
 Пограничный слой
 Пограничный стык
 Пограничный хребет